Persona que està involucrada amb l'exploració.
 Un programari explorador d'internet. Vegeu navegador web.
 Un explorador o boy scout. Vegeu escoltisme.

Vegeu també 
 Era de l'exploració
 Exploració espacial
 Exploració entrellaçada
 Exploració progressiva
 Exploració segmentada